Азізбеков Азізага Мешаді Огли — радянський військовий і державний діяч
 Азізбеков Мешаді Азізбек-огли — діяч революційного руху в Азербайджані